Het ATP-tennistoernooi van Tasjkent (officieel de President's Cup) van 1999 werd gespeeld van 13 tot en met 19 september 1999 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Olympic tennis Stadium.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Tasjkent
Tasjkent